Le maire de Genève est élu chaque année parmi les membres du Conseil administratif de Genève, l'exécutif de la ville. Il préside les séances du Conseil administratif, chaque mercredi au Palais Eynard. Son pouvoir est le même que celui des autres conseillers. Son rôle est toutefois plus étendu.

La fonction de maire est donc attribuée par le Conseil administratif de Genève à l'un de ses membres, selon un principe de rotation annuelle. Le maire prend ses fonctions le . Il n'est pas immédiatement rééligible. 

De 1842 à 1954, le titre de la personne présidant l'exécutif municipal est « président du Conseil administratif ». Depuis 1954, le titre de « maire » est utilisé.

C'est la conseillère administrative du Centre Marie Barbey-Chappuis, à la tête du Département de la sécurité et des sports, qui exerce la fonction de maire depuis le 1er juin 2022.

Liste 
Ci-dessous figure la liste des maires de Genève.

Notes et références 

maires de Genève
Genève